Francisco Vázquez Gómez (1860-1933), um médico e político mexicano.
Francisco Vázquez González (1983-), um basquetebolista espanhol.
Francisco Vázquez (ciclista) (1952-), um ciclista olímpico mexicano.